N.P. Möller kan syfta på:

 N.P. Möller, fastighetsskötare – en svensk TV-serie
 Nils Peter Möller – en kompositör